Alexei Solowjow ist der Name folgender Personen:

* Alexei Jewgenjewitsch Solowjow, russischer Eiskunstläufer
 Alexei Michailowitsch Solowjow (* 1981), russischer Biathlet
 Alexei Wjatscheslawowitsch Solowjow (* 1984), russischer Lepidopterologe